Велия ():

 Элея — древний город в Лукании, на берегу Тирренского моря.
 Велия — пологая седловина, соединяющая северный склон римского холма Палатина с холмом Эсквилином.
 Велия — река в Новгородской области, приток Волхова.
 Велия — озеро в Тверской области, бассейн Западной Двины.
 Велия — персонаж романа «Чаша бурь» Щербакова В. И.

 См. также
 Велья